Le second gouvernement Pierre-Étienne Flandin est le deuxième gouvernement du régime de Vichy en France, constitué par Philippe Pétain. Il succède au gouvernement Pierre Laval (5) le  et se termine le .

Maintien en poste 
 Chef de l'État Français, président du Conseil : maréchal Philippe Pétain.
 Garde des Sceaux et ministre secrétaire d’État à la Justice (jusqu’en ) : Raphaël Alibert
 Ministre des Finances (jusqu’en ) : Yves Bouthillier
 Ministre-secrétaire d’État à la présidence du Conseil (-) et ministre de l'Information (-) : Paul Baudouin
 Ministre de l’Agriculture (-) : Pierre Caziot
 Ministre de la Production industrielle et du Travail (jusqu'en ) : René Belin
 Délégué général en Afrique du Nord et commandant en chef des forces françaises en Afrique du Nord (jusqu'en ) : général Maxime Weygand
 Ministre la Marine : amiral François Darlan
 Ministre de l’Intérieur : Marcel Peyrouton
 Ministre de la Guerre () et commandant en chef des forces terrestres (jusqu’en ) : général Charles Huntziger
 Secrétaire d’État à l’Aviation : général Jean Bergeret
 Secrétaire d’État aux Communications (jusqu’en ) : Jean Berthelot
 Secrétaire d’État aux Colonies (jusqu’en ) : amiral Charles Platon
 Secrétaire général à la Justice : Georges Dayras
 Secrétaire général aux Finances publiques : Henri Deroy
 Secrétaire général à la présidence du Conseil : Jean Fernet
 Secrétaire général à la Jeunesse : Georges Lamirand
 Secrétaire général du chef de l'État : Auguste Laure
 Secrétaire général aux Questions économiques : Olivier Moreau-Néret
 Secrétaire général aux Travaux publics et Transports : Maurice Schwartz

Nominations spécifiques du 13 décembre 1940 

 Vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères : Pierre-Étienne Flandin
 Ministre de l’Éducation nationale : Jacques Chevalier
 Secrétaire d’État au Ravitaillement : Jean Achard
 Secrétaire général à l'Instruction publique : Adolphe Terracher

Entrée au gouvernement le 27 janvier 1941 
 Garde des sceaux et ministre secrétaire d’État à la Justice (-démission en ) : Joseph Barthélemy

Entrée au gouvernement le 30 janvier 1941 
 Secrétaire général au Ravitaillement : Jacques Billiet

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .

Article connexe 
 Historique des gouvernements de la France

Wikipédia:ébauche histoire de France
Régime de Vichy
1940 en France